Близна — топоним.

Россия 
 Близна — деревня в Клинцовском районе Брянской области.
 Близна — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Близна (также Пятницкое) — бывшая деревня в Алексинском уезде Тульской губернии, вошла в состав города Тула.
 Близна́ — залив Берёзовского плёса озера Селигер.
 Близна́ — река в Тверской области, впадает в залив Близна Берёзовского плёса озера Селигер.